9e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 9e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 9e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid